A természetes terbium (Tb) egyetlen stabil izotópból, 159Tb-ből áll. 36 radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 158Tb (felezési ideje 180 év), a 157Tb (71 év) és a 160Tb (72,3 nap). A többi izotóp felezési ideje 7 napnál rövidebb, a többségé a 24 másodpercet sem éri el. 27 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 156m1Tb (t1/2 24,4 óra), a 154m2Tb (t1/2 22,7 óra) és a 154m1Tb (t1/2 9,4 óra).

Az egyetlen stabil izotópnál (159Tb) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként negatív béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire gadolínium, az utóbbiaknál főként diszprózium.

Standard atomtömeg: 158,92535(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Terbium